1010 em numeração romana
 código ISO 3166-1 do México
Mx. um título honorífico gênero-neutro na língua inglesa
.mx o código TLD (ccTLD) para o México

Desambiguações de siglas